(1895-1962), joueur d'harmonica canadien ;
 Henri Lacroix (1975-), joueur de pétanque français.